Gruppo Aerosiluranti "Buscaglia-Faggioni"

Persone
 Carlo Buscaglia, calciatore
 Carlo Emanuele Buscaglia, aviatore
 Leo Buscaglia, scrittore e docente universitario
 Maurizio Buscaglia, allenatore di pallacanestro
 Pietro Buscaglia, calciatore
 Vladimir Buscaglia, cestista svizzero